Решетова — фамилия.

 Решетова, Анастасия Григорьевна (род. 1996) — российская модель, 1-я вице-мисс Россия 2014 года.
 Решетова, Зоя Алексеевна (1918—2021) — советский, российский психолог, профессор.

См. также 
 Решетов